Serón de Nájima är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Serón de Nájima ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Serón de Nájima är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Serón de Nájima. Runt Serón de Nájima är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gómara,  km norr om Serón de Nájima. Trakten runt Serón de Nájima består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon